Tangaroa bezeichnet:
 Tangaroa, in der Mythologie der Māori den Meeresgott
 Tangaroa, eine Gattung der Kräuselradnetzspinnen
 Tangaroa (Floß), Floß und Expedition von Olav Heyerdahl (2006)
 Tangaroa (Schiff), Forschungsschiff des New Zealand National Institute of Water and Atmospheric Research

Tangaroa ist der Familienname folgender personen:
 Tangaroa Tangaroa (1921–2009), Politiker der Cook-Inseln